1941, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
1941 (film), Spielberg regisseerde deze rolprent in 1979
NGC 1941, emissienevel in het sterrenbeeld Goudvis